

Кара-Чумиш — село, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Кара-Чумиш — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область